Die Mutua Madrid Open 2016 der Damen waren ein Tennisturnier in Madrid, das vom 29. April bis 7. Mai 2016 stattfand. Das Turnier der Kategorie Premier Mandatory war Teil der WTA Tour 2016.

Absagen 
Vor Turnierbeginn hatten folgende Topspielerinnen ihre Teilnahme an dem Pflichtturnier abgesagt:
 , anhaltende Rückenprobleme
 , von der ITF provisorisch gesperrt
 , grippaler Infekt
 , Verletzung am rechten Oberschenkel
 , Knöchelverletzung

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Mutua Madrid Open 2016 fand vom 29. bis 30. April 2016 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen konnten sich in der Qualifikation durchsetzen:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers

Einzelnachweise 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Madrid